Lîle Charles peut désigner :
 l'île Charles dans les Bermudes ;
 l'île Floreana ou île Charles dans les Galápagos.